Гудогай  — топоним:

Белоруссия 
 Гудогай — посёлок в Гудогайском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Гудогай — деревня в Гудогайском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Гудогай — железнодорожная станция в посёлке Гудогай.